Чемпионат Европы по фигурному катанию 1934 года проходил в австрийском Зефельде. Соревнования проходили в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание и парное катание. В соревнованиях приняло участие 43 спортсмена из 14 стран (13 европейских), это было рекордом для европейского турнира.

В соревнованиях приняла участие фигуристка из США Мэрибел Винсон и стала бронзовым призёром в одиночном катании. У мужчин победил австриец Карл Шефер, став четырёхкратным чемпионом Европы, у женщин победу одержала норвежка Соня Хени, став трёхкратной чемпионкой Европы, среди пар победили венгры Эмилия Роттер и Ласло Соллаш.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Примечания

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
1934 год в фигурном катании
Европа
Чемпионаты Европы в 1934 году
1934 год в Австрии
Чемпионаты Европы в Австрии